Río Guadarranque kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Río Guadarranque (vattendrag i Spanien, Extremadura), Provincia de Cáceres, 
 Río Guadarranque (vattendrag i Spanien, Andalusien), Provincia de Cádiz, 

Robotskapade Spanienförgreningar